Lac Perdu peut se référer à:

Toponymes

Canada 
Lac Perdu, l'un des principaux lacs de tête de la rivière Betsiamites, dans Mont-Valin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

France 
Lac Perdu, un lac situé sur l'île de la Possession dans l'archipel Crozet des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Lac Perdu, dans les îles Kerguelen des TAAF.